Niederländisches Volk steht für:
 die Niederländer als Ethnie
 Gemeinschaft der Menschen, die die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen